6. dynastie je jednou ze staroegyptských královských dynastií řazených egyptology do historického období označovaného jako Stará říše. Vládla přibližně v letech 2305–2118 př. n. l. Je poslední dynastií tohoto období, po ní následuje První přechodná doba.

Charakteristickým znakem tohoto období byl postupný úpadek autority centrální moci doprovázený tomu odpovídajícím vzrůstem vlivu představitelů místní správy v jednotlivých nomech, který se projevoval především doposud neuplatňovanou dědičností některých úřadů.

Panovníci 

Členy dynastie byli panovníci (podle pořadí):

Reference

Související články 

 Texty pyramid

Externí odkazy 
 
 Alen B. Lloyd, A Compilation to Ancient Egypt, Wiley-Blackwell, 2010
 Hartwig Aletnemüller, Bemerkung zur Gründung der 6. Dynstie, Hildesheimer Ägyptologische Beiträge, Hildesheim 1990

 
Egyptské dynastie